Shika est le nom d'une ville dans la préfecture de Niigata, sur la péninsule de Noto dans le nord-ouest de l'île de Honshū au Japon. Elle est le siège d’importantes installations nucléaires, dans une zone affectée par d’importants séismes.
 Shika est le nom d'un bourg dans la préfecture d'Ishikawa au Japon.
 Le shika est parfois aussi un synonyme du cerf Sika (Cervus nippon), un cervidé vivant dans plusieurs régions d’Asie orientale (la Sibérie orientale en Russie, la Mongolie, la Mandchourie en Chine, la Corée et le Japon).